1. liga słoweńska w piłce siatkowej mężczyzn 1999/2000 (oficjalnie 1. državna odbojkarska liga 1999/2000, w skrócie 1. DOL 1999/2000) – 9. sezon mistrzostw Słowenii zorganizowany przez Słoweński Związek Piłki Siatkowej (Odbojkarska zveza Slovenije, OZS).

W sezonie 1999/2000 w 1. lidze uczestniczyło 10 drużyn. Z 2. ligi dołączyły dwa kluby:  i . Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off. W fazie zasadniczej zespoły rozegrały między sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Osiem najlepszych drużyn awansowało do fazy play-off, natomiast dwie najgorsze spadły do 2. ligi. Faza play-off obejmowała ćwierćfinały, półfinały, mecze o 3. miejsce oraz finały.

Po raz pierwszy mistrzem Słowenii został , który w finałach fazy play-off pokonał klub . Trzecie miejsce zajął . Do 2. ligi spadły kluby  oraz .

System rozgrywek 
W sezonie 1999/2000 w 1. lidze słoweńskiej uczestniczyło 10 drużyn. Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off.

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej drużyny rozegrały ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Osiem najlepszych zespołów awansowało do fazy play-off, natomiast dwa najgorsze spadły do 2. ligi.

Faza play-off 
Faza play-off składała się z ćwierćfinałów, półfinałów, meczów o 3. miejsce i finałów.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Tabela

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa 

Uwaga: Klub  uzyskał prawo gry w Pucharze Top Teams jako zdobywca Pucharu Słowenii.

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Słowenii
1999 w piłce siatkowej
2000 w piłce siatkowej
1999 w Słowenii
2000 w Słowenii